Meuriya (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Meuriya (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing